Het ATP-toernooi van Tokio 1997 (met de officiële naam Japan Open Tennis Championships 1997) werd van 14 tot en met 20 april 1997 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio.
Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het Ariake Colosseum.

Enkelspel

Geplaatste spelers 
{| class="wikitable" style="font-size: 85%; width: 100%"
! align="center" | Nr.
! align="center" | Speler
! align="center" | Rang
! align="center" | Prestatie
! align="center" | Uitgeschakeld door
! align="center" | Nr.
! align="center" | Speler
! align="center" | Rang
! align="center" | Prestatie
! align="center" | Uitgeschakeld door
|-
| 1. || Richard Krajicek ||align="center"|6 ||Winnaar || || 9. || Daniel Vacek || align="center"|53 ||Eerste ronde || Andrei Cherkasov
|-
| 2. ||  Boris Becker || align="center"|11 ||Derde ronde || Lionel Roux || 10. ||  Jonathan Stark ||align="center"|57|| Derde ronde || David Prinosil
|-
| 3. ||  Marc Rosset || align="center"|18 || Derde ronde||  Mark Woodforde|| 11. ||  Alex Rădulescu || align="center"|58||Eerste ronde||  Shuzo Matsuoka
|- bgcolor="#EFEFEF"
| 4. ||  Todd Woodbridge ||align="center"|32 ||Kwartfinale || Patrick Rafter || 12. ||  Mikael Tillström || align="center"|61 ||Tweede ronde || Henrik Holm
|-
| 5. ||  Thomas Johansson || align="center"|39||Halve finale ||  Lionel Roux || 13. ||  Mark Woodforde || align="center"|71 || Kwartfinale||  Thomas Johansson
|- bgcolor="#EFEFEF"
| 6. ||  Patrick Rafter ||align="center"|43 || Halve finale||  Richard Krajicek || 14. ||  Jeff Tarango || align="center"|72 ||Derde ronde ||  Todd Woodbridge
|-
| 7. ||  Martin Damm || align="center"|44 ||Kwartfinale || Lionel Roux || 15. ||  Magnus Norman || align="center"|82 || Derde ronde|| Richard Krajicek
|- bgcolor="#EFEFEF"
| 8. ||  David Prinosil ||align="center"|49 || Kwartfinale|| Richard Krajicek || 16. ||  Lionel Roux || align="center"|88 || Runner-up|| Richard Krajicek
|}

 Toernooischema 

 Finales 
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3 met 3 sets
| RD1 = Halve finale
| RD2 = Finale
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Richard Krajicek
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Patrick Rafter
| RD1-score2-1=65
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3=5
| RD1-team3=  Thomas Johansson
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3=3
| RD1-seed4=16
| RD1-team4= Lionel Roux
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=6
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Richard Krajicek
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=16
| RD2-team2= Lionel Roux
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=1
}}

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Kwartfinale
| score-width= 12
| team-width= 150
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Roger Smith
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Olivier Delaître
| RD1-score04-1=65
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Yasufumi Yamamoto
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Carsten Arriens
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Andrei Cherkasov
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= Daniel Vacek
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=63
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=16
| RD1-team09= Lionel Roux
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= David Adams
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Jim Grabb
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=  Stéphane Simian
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Fernon Wibier  Joost Winnink
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Leander Paes  Roger Smith
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Kelly Jones  Scott Melville
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Joshua Eagle  Andrew Florent
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Todd Woodbridge  Mark Woodforde
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Tomas Nydahl  Magnus Norman
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3=r
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Hiroki Ishii  Michihisa Onoda
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Justin Gimelstob  Patrick Rafter
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3='''6
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= David Adams Andrej Olchovski
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=

Onderste helft 

1997
Tokio